Ilha de Santa Cruz pode referir-se a:

 Ilha de Santa Cruz (Galápagos)
 Ilha de Santa Cruz (Califórnia)
 Ilha de Santa Cruz (Ilhas Virgens Americanas)

Santa Cruz